A Segunda División 2008-09-es szezonja volt a bajnokság hetvennyolcadik kiírása. A szezon 2008. augusztus 30-án kezdődött és 2009. június 21-én ért véget. A győztes a Xerez CD lett, rajta kívül még a Real Zaragoza és a CD Tenerife jutott fel az első osztályba.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat 

Megjegyzés: A hazai csapat mindig a táblázat bal oldali oszlopában szerepel!

</center>

Góllövőlista

Zamora-díj

Csapatok autonóm közösségek szerint 

Segunda División szezonok
Spanyol 2